Warnau steht für:
 Warnau (Fluss), Zufluss der Böhme in der Lüneburger Heide bei Walsrode, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Warnau (Havelberg), Ortschaft und Ortsteil der Hansestadt Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Warnau (Holstein), Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 deutsche Bezeichnung des Flusses Warna in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Warnow